4 Pułk Saperów (II RP)
 4 Pułk Saperów (LWP)